Kletzmayr ist der Familienname folgender Personen:

 Wilhelm Kletzmayr (* 1955), österreichischer Politiker (ÖVP), siehe Wilhelm Molterer